Wellsville může být:

 Wellsville (Kansas) – město v Kansasu
 Wellsville (Missouri) – město v Missouri
 Wellsville (New York) – město v New Yorku
 Wellsville (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Wellsville (Pensylvánie) – obec v Pensylvánii
 Wellsville (Utah) – město v Utahu